Histoires extraordinaires, recueil de nouvelles d'Edgar Allan Poe traduites et publié par Charles Baudelaire en 1856.
 Histoires extraordinaires, film à sketches français de Jean Faurez sorti en 1949.
 Histoires extraordinaires, film à sketches franco-italien de Roger Vadim, Louis Malle et Federico Fellini sorti en 1968.
 Histoires extraordinaires, série télévisée française diffusée du  au  sur FR3.
 Histoires extraordinaires, une série télévisée québécoise d'anthologie basée sur des nouvelles ou des romans appartenant au genre du fantastiques et de l'étrange ().

Voir aussi 

 Nouvelles histoires extraordinaires, recueil de nouvelles d'Edgar Allan Poe (1857).

Homonymie de titre